Kusserow steht für:

 Kusserow, deutscher Name von Kosierzewo, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Kusserow ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Kusserow (1909–1991), deutscher Landrat
 Ernst Kusserow (1903–1968), deutscher Offizier und Flugzeugführer
 Ferdinand von Kusserow (1792–1855), preußischer Generalleutnant
 Hans von Kusserow (1911–2001), deutscher Tänzer und Choreograf
 Heinrich von Kusserow (1836–1900), deutscher Diplomat und Politiker
 Ingeborg von Kusserow (1919–2014), deutsche Schauspielerin
 Ludwig von Kusserow (1835–1899), preußischer Generalmajor
 Mourad Kusserow (1939–2019), deutsch-algerischer Journalist und Autor

 Wolfgang Kusserow (1922–1942), deutscher Kriegsdienstverweigerer

Siehe auch:
 Koserow